Redenbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Redenbacher (1800–1876), Volksschriftsteller und Theologe
 Fritz Redenbacher (1900–1986), Philologe und Bibliothekar
 Orville Redenbacher (1907–1995), US-amerikanischer Manager